Okręty US Navy o nazwie USS  "Whirlwind":
 Pierwszy USS "Whirlwind" (SP-221) był okrętem patrolowym. W służbie w 1917 i ponownie 1918.
 Drugi USS "Whirlwind" (PC-11) jest okrętem patrolowym będącym w służbie od 1995.

Whirlwind